Ottokar II van Bohemen
Ottokar II van Stiermarken